C+ se puede referir a:

 Canal+, canal privado de televisión de Francia;
 C++, un lenguaje de programación;
 ABCL/c+, un lenguaje de programación su cambio al nuevo programa c# fue una versión beta que funcionó como base para crear c, c#, c++ ;
 Un grado en la clasificación AAR sobre la disposición de las ruedas de las locomotoras;
 Una nota en la calificación escolar utilizado en el sistema educativo anglosajón.